Манчицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Манчицы — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Манчицы — деревня в Свислочском районе Гродненской области.